Лісневський Валерій Вікторович — генерал-майор, начальник командно-штабного інституту застосування військ (сил).
 Лісневський Михайло Михайлович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.